Ulenspiegel bezeichnet

 Till Eulenspiegel#Literarische Verarbeitung, literarische Figur verschiedener Verarbeitungen
 Ulenspiegel, Fernsehfilm von 1976, siehe Till Eulenspiegel
 Ulenspiegel (Satirezeitschrift)  
 Der Ulenspiegel, Berliner Kabaretttheater 
 Die Legende und die heldenhaften, fröhlichen und ruhmreichen Abenteuer von Ulenspiegel und Lamme Goedzak, Roman von Charles De Coster
 Ulenspiegel (Oper), von Walter Braunfels nach Charles De Coster